Elan (sportmerk), een Sloveense producent van (winter)sportartikelen.
Elan (sportclub), een tafeltennisvereniging in Baarn
Elán (band), een Slowaakse poprock band.
Élan (Ardennes), een plaats en voormalige gemeente in het Franse departement Ardennes
Élan (Nightwish), een nummer van Nightwish uit 2015